Een certificatie-instelling of certificeringsinstelling is een organisatie die het managementsysteem, proces en/of product van een organisatie beoordeelt en certificeert/attesteert ten opzichte van de gepubliceerde norm/beoordelingsrichtlijn en eventueel aanvullende documentatie waarop het kwaliteitssysteem gebaseerd is.
Voor bepaalde normen/beoordelingsrichtlijnen kunnen certificatie-instellingen hun accreditatie halen bij de Raad voor Accreditatie, die toezicht houdt op de uitvoering van de audits.

Het is een onafhankelijke derde partij ten aanzien van de organisatie die ze beoordeelt middels een audit en elke andere partij die de certificatie vraagt: overheid, leveranciers, klanten, enzovoort.

Economisch beleid